A 2002-es Roland Garros női versenyét az amerikai Serena Williams nyerte nővére Venus Williams előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Jennifer Capriati (Elődöntő)
  Venus Williams (Döntős)
  Serena Williams (Bajnok)
  Kim Clijsters (Harmadik kör)
  Justine Henin (Első kör)
  Szeles Mónika (Negyeddöntő)
  Jelena Dokić (Negyeddöntő)
  Sandrine Testud (Első kör)
  Silvia Farina Elia (Negyedik kör)
  Amélie Mauresmo (Negyedik kör)
  Daniela Hantuchová (Negyedik kör)
  Meghann Shaughnessy (Első kör)
  Jelena Gyementyjeva (Negyedik kör)
  Iroda Tuljaganova (Harmadik kör)
  Arantxa Sánchez Vicario (Első kör)
  Barbara Schett (Második kör)

  Tamarine Tanasugarn (Harmadik kör)
  Tatiana Panova (Harmadik kör)
  Anastasia Myskina (Első kör)
  Patty Schnyder (Negyedik kör)
  Anna Smashnova (Első kör)
  Magdalena Maleeva (Első kör)
  Anne Kremer (Harmadik kör)
  Lisa Raymond (Első kör)
  Dája Bedáňová (Első kör)
  Szugijama Ai (Második kör)
  Nathalie Dechy (Harmadik kör)
  Alexandra Stevenson (Első kör)
  Iva Majoli (Második kör)
  Amanda Coetzer (Első kör)
  Rita Grande (Harmadik kör)
  Cristina Torrens Valero (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1